Джиджі Фернандес і Гелена Сукова були чинними чемпіонками, але цього разу виступали в парі з іншими партнерками.

Фернандес грала в парі з Наташою Звєрєвою, але їх перемогли у чвертьфіналі Лорі Макніл і Гелена Сукова.

Сукова грала в парі з Макніл і успішно захистила свій титул, перемігши у фіналі пару Мередіт Макґрат і Лариса Нейланд з рахунком 4–6, 6–3, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Сітка

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA) 

Advanta Championships Philadelphia
Тур WTA 1995